Piotr Kołodziejczyk (1939-2019) – polski wojskowy, wiceadmirał, minister obrony narodowej w latach 1990–1991 i 1993–1994, poseł na Sejm X kadencji
 Piotr Kołodziejczyk (ur. 1954) – polski urzędnik, działacz opozycyjny, trzykrotny wiceminister
 Piotr Kołodziejczyk (ur. 1980) – polski samorządowiec, w latach 2015–2018 wiceburmistrz Koziegłów, od 2018 drugi wicewojewoda śląski
 Piotr Kołodziejczyk – polski chirurg, profesor

Zobacz też 
 Piotr Kołodziejczak